Hugh Blair, calciatore nordirlandese
Hugh Blair, compositore e organista inglese
Hugh Blair, ministro e linguista scozzese
Hugh Edward Blair, artista e linguista statunitense